Wachauer bezeichnet

 den Schauspieler Thomas Wachauer (* 1963)
 das Wachauer Laberl, ein Gebäck
 den Wachauer Marmor, eine Gesteinsart

Siehe auch:
 Wachau (Begriffsklärung)